Hayno Focken ist der Name folgender Personen:

* Hayno Focken (Dichter) (1867–1940), deutscher Buchhändler und Dichter
 Hayno Focken (Metallbildner) (1905–1968), deutscher Metallbildner und Silberschmied